DUQ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto QUAMICHAN LAKE di Duncan (Columbia Britannica), Canada
 duq – codice ISO 639-3 della lingua dusun malang